Liste der Länder nach Einkommensverteilung; basierend auf dem Gini-Koeffizienten, einem Ungleichverteilungsmaß. Je höher der Gini-Koeffizient, desto ungleicher ist die Einkommensverteilung. Die individuellen Werte in der Liste stammen dabei teils aus unterschiedlichen Zeiträumen und Untersuchungen (bedingte Vergleichbarkeit).

Liste

Veränderungen 
Die Einkommensunterschiede haben nach Angaben der OECD von Mitte der 1980er Jahre bis zur Mitte der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts deutlich zugenommen. Vor allem von Mitte der 1980er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre war eine deutliche Erhöhung zu beobachten. Seitdem hat sich die Ungleichheit erneut, wenngleich nur leicht erhöht. In beiden Zeitspannen hat die Ungleichheit in Deutschland schneller zugenommen als im OECD-Mittel. So habe sich zwischen 1995 und 2006 in Frankreich, Finnland, Japan, Schweden, und den Niederlanden die Ungleichverteilung der Einkommen kaum verändert. In Spanien und Irland sei im gleichen Zeitraum die Löhne für Geringverdiener sogar schneller gewachsen als für Spitzenkräfte.

In Deutschland hingegen sei das Einkommensgefälle deutlich stärker gestiegen als in der Mehrheit der OECD-Länder: Die höchstbezahlten zehn Prozent der Arbeitnehmer verdienten im Jahr 2005 im Schnitt 3,1-mal so viel wie die zehn Prozent mit den niedrigsten Löhnen. Im Jahr 1995 war es nur 2,8-mal so viel. In den 20 OECD-Ländern, für die Daten verfügbar sind, haben sich nur in den Transformationsländern Ungarn, Polen sowie in Südkorea und Neuseeland die Löhne noch stärker auseinanderentwickelt.

Quellen

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Vermögensverteilung

Weblinks 
 Verteilung des Weltvermögens (englisch)
 Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries (englisch), OECD-Bericht zu Einkommensverteilung und Armut 2008
 OECD-Einkommensungleichheit Die OECD in Zahlen und Fakten 2011–2012: Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft: Einkommensungleichheit

Einkommensverteilung, Landerliste
Einkommensverteilung, Landerliste
Einkommensverteilung, Landerliste
Einkommen
Wirtschaftsgeographie